Боб и Майк Брайаны — победители соревнования. В финале братья переиграли прошлогодних чемпионов Кевина Ульетта и Пола Хенли.

Посев 
Все сеянные пары начинают турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (титул)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (четвертьфинал)
  Мартин Дамм /  Ненад Зимонич (второй раунд)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (второй раунд)

<ol start="5">
  Кевин Ульетт /  Пол Хенли (финал)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих (полуфинал)
  Павел Визнер /  Тодд Перри (второй раунд)
  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул (полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Германии по теннису среди мужчин 2007